El término Bowery puede hacer referencia a:

Bowery, una calle en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, y el barrio que la circunda.

Edificios
Bowery, una estación del metro de Nueva York.
Bowery Theatre, un antiguo teatro ubicado en el barrio del Bowery en el siglo XIX.
Bowery Ballroom, una sala de música ubicada en el barrio del Bowery.
Bowery Savings Bank, un antiguo banco estadounidense que existió en los siglos XIX y XX. Igualmente, el edificio que fue su sede principal.
Bowery Amphitheatre, un antiguo teatro ubicado en el barrio del Bowery en el siglo XIX.
Miner's Bowery Theatre, un antiguo teatro ubicado en el barrio del Bowery en el siglo XIX.

Música
Bowery Electric, una banda estadounidense formada en 1993.
Bowery Songs, un álbum musical de Joan Baez

Organizaciones
Bowery Mission, una organización de caridad fundada en 1879